KB, Kb eller kb er en forkortelse og har flere betydninger:

 Kongens Bryghus – et bryggeri
 Det Kongelige Bibliotek – et bibliotek
 kilobase (kB) – en måleenhed der bruges i biokemi
 kB – forkortelse for kilobyte (ifølge Retskrivningsordbogen)
 kb – forkortelse for kilobit
 Kortbølgebåndet – et frekvensbånd til radiofoni.
 Kb (basestyrkekonstant)
 KB – IATA kode for Royal Bhutan Airlines / Drukair i Bhutan
 KB – forkortelse for Det Kongelige Bibliotek i København eller Kungliga biblioteket, Sveriges Nationalbibliotek,
 KB Lager – lagerøl fra Kent Brewery (nu Tooth and Co.) New South Wales, Australien
 Kilobase – måleenhed i biokemi
 Kalvehavebanen – en tidligere privatbane på sydsjælland

Boldklubber 
 Kjøbenhavns Boldklub – en boldklub fra 1876, som holdt til i KB-Hallen
 Kastrup Boldklub – en fodboldklub under Københavns Boldspil-Union
 Klinkby Boldklub – en fodboldklub under Jydsk Boldspil-Union
 Kolding Boldklub – en fodboldklub under Jydsk Boldspil-Union; moderklub til Kolding FC
 KB 81 – en fodboldklub under Jydsk Boldspil-Union
 KB 92 – en fodboldklub under Sjællands Boldspil-Union
 Kongevængets Boldklub – en fodboldklub under Sjællands Boldspil-Union
 Køge Boldklub – en fodboldklub i 1. division